Niklas Sundblad (né le  à Stockholm en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
En 1990, il commence sa carrière en senior dans l'Elitserien avec l'AIK IF. Il est choisi en 1991 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Flames de Calgary au , en . De 1993 à 1996, il joue en Amérique du Nord dans la Ligue américaine de hockey avec le club-école des Flames de Saint-Jean. Il joue deux parties avec les Flames de Calgary dans la LNH. Il remporte la Ligue européenne de hockey 1997 avec le TPS Turku et le DEL 2002 avec les Kölner Haie. Il a également évolué en Italie et en Asie. Il devient entraîneur en 2008. Il mène l'ERC Ingolstadt à son premier titre de champion d'Allemagne en 2014.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes. Il remporte la médaille d'argent lors du championnat du monde 1997.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1990-1991|| AIK Solna|| Elitserien|| 39|| 1|| 3|| 4|| 14|| || || || || 
|-
| 1991-1992|| AIK Solna|| Elitserien || 33|| 9|| 2|| 11|| 20|| 3|| 3|| 1|| 4|| 0
|-
| 1992-1993|| AIK Solna|| Elitserien|| 22|| 5|| 4|| 9|| 56|| || || || || 
|-
| 1993-1994|| Flames de Saint-John|| LAH|| 76|| 13|| 19|| 32|| 75|| 4|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 1994-1995|| Flames de Saint-John || LAH|| 72|| 9|| 5|| 14|| 151|| 2|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 1995-1996|| Flames de Calgary|| LNH|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1995-1996|| Flames de Saint-John|| LAH|| 74|| 16|| 20|| 36|| 66|| 16|| 0|| 4|| 4|| 14
|-
| 1996-1997|| TPS Turku|| SM-liiga|| 50|| 15|| 21|| 36|| 93|| 11|| 2|| 2|| 4|| 24
|-
| 1996-1997|| TPS Turku|| LEH || 6|| 2|| 4|| 6|| 10|| 4|| 1|| 5|| 6|| 2
|-
| 1997-1998|| TPS Turku|| SM-liiga|| 47|| 17|| 16|| 33|| 68|| 4|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 1997-1998|| TPS Turku|| LEH || 6|| 2|| 1|| 3|| 31|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| Malmö Redhawks || Elitserien|| 43|| 21|| 12|| 33|| 104|| 8|| 1|| 1|| 2|| 12
|-
| 1999-2000|| Malmö Redhawks || Elitserien|| 47|| 22|| 10|| 32|| 75|| 6|| 2|| 2|| 4|| 6
|-
| 2000-2001|| Düsseldorfer EG|| DEL|| 59|| 22|| 22|| 44|| 54|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| Kölner Haie|| DEL || 59|| 20|| 22|| 42|| 87|| 13|| 3|| 8|| 11|| 32
|-
| 2002-2003|| Kölner Haie|| DEL|| 52|| 7|| 11|| 18|| 30|| 15|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
| 2003-2004|| Malmö Redhawks || Elitserien|| 50|| 1|| 5|| 6|| 110|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| EV Duisbourg || 2.bundesliga || 49|| 14|| 21|| 35|| 76|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| EV Duisbourg|| DEL|| 51|| 5|| 7|| 12|| 81|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| HC Alleghe|| Série A|| 32|| 16|| 19|| 35|| 40|| 10|| 6|| 3|| 9|| 22
|-
| 2007-2008|| Nippon Paper Cranes|| Asia League || 10|| 1|| 1|| 2|| 8|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| HC Alleghe || Série A|| 21|| 7|| 15|| 22|| 26|| 12|| 2|| 6|| 8|| 12
|-
| 2008-2009|| AIK Solna|| Allsvenskan || 4|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -

| | 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || ||

Références 

Naissance en janvier 1973
Naissance à Stockholm
Joueur international suédois de hockey sur glace
Entraîneur suédois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur des Flames de Saint-Jean
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur de l'AIK IF
Joueur des Flames de Calgary
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du Düsseldorfer EG
Joueur des Kölner Haie
Joueur du EV Duisburg
Joueur du HC Alleghe